Ле́о Кре́мер (; род. 28 января 1944, Пютлинген) — немецкий органист и дирижёр.

Изучал церковную музыку в Трире и Саарбрюккене, в дальнейшем совершенствовал мастерство дирижёра и органиста под руководством Серджиу Челибидаке, Гюнтера Ванда, Ойгена Йохума, Людвига Дёрра. В 1969 году возглавил Филармонический хор земли Саар (Philharmonischen Chor an der Saar). С 1971 по 2009 годы занимал пост титулярного органиста знаменитого Шпейерского собора (в городе Шпайер), с 1990 г. был также соборным капельмейстером. Инициатор и художественный руководитель Международного музыкального фестиваля Dom zu Speyer.

В 1998 году стал почетным профессором в Высшей школы музыки Саара в Саарбрюккене и Высшей школы музыки и исполнительских искусств в Мангейме.

Лауреат Международных конкурсов органистов в Австрии, Бельгии, Германии и Италии. Руководил различными хоровыми и камерными коллективами в Сааре. В 1991—1993 годах возглавлял Эстонский национальный симфонический оркестр, постоянно выступает с камерным составом оркестра Санкт-Петербургской филармонии. В качестве дирижера выступает в Германии, Италии, Японии, Корее, Мексике, России. С 1989 года тесно сотрудничает с творческими коллективами Казанской консерватории.

С 2012 года — художественный руководитель творческого объединения PalatinaKlassik.

Награжден  (2007) и орденом «За заслуги перед ФРГ».

Как органист считается, прежде всего, специалистом по произведениям Иоганна Себастьяна Баха, а также имеет широкий репертуар романтической музыки.

Источники 

Органисты Германии
Дирижёры Германии
Академические музыканты Германии
Кавалеры ордена «За заслуги перед ФРГ»